Dez Anos ao Vivo pode se referir a:

 Dez Anos ao Vivo (álbum de Dr. Sin)
 Dez Anos ao Vivo (DVD de Dr. Sin)
 Dez Anos ao Vivo (álbum de Golpe de Estado)

Desambiguações de música